Теребля (укр. Теребля) — топоним на Украине:

 Теребля — река в Закарпатской области, правый приток Тисы.
 Теребля — село в Тячевском районе Закарпатской области.